Ципф () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ципф, Джордж (1902—1950) — американский лингвист.
  (род. 1986) — немецкий триатлонист.
  (1895—1990) — немецкий врач и фармаколог.
  (род. 1962) — немецкий теннисист.
  (1911—1969) — немецкий врач и фармаколог.
  — американский певец.

См. также 
 Закон Ципфа